OOC bzw. OoC steht für:
 Objektorientierter Code, Ergebnis der objektorientierten Programmierung
 Oman Oil Company
 Order of Canada, Kanadas höchste Auszeichnung für Zivilpersonen
 Organ-on-a-Chip, Zellkulturen auf einem Chip als Künstliches-Organ-System
 Original Omnibus Company, Marke für Busmodelle von Corgi Classics Limited
 Out of Cam, unbearbeitete Fotografie, siehe Digitale Fotografie
 Out of Character, siehe Aus der Rolle fallen

Siehe auch:
 Out of Control
 ÖOC, nationales Olympisches Komitee Österreichs 

Abkürzung